Entspannung steht für:
 eine Entlastung der Muskulatur, siehe Tonus
 eine Methode zur Verminderung der körperlichen und seelischen Anspannung und Abbau von Stress, siehe Entspannungsverfahren
 die Verbesserung zwischenstaatlicher Beziehungen, siehe Entspannungspolitik 
 Herabsetzung der Oberflächenspannung von Wasser durch Tenside, siehe Oberflächenspannung
 Minderung des Drucks eines unter Überdruck stehenden Fluids, siehe Druckminderer 

Siehe auch:

 Chillen
 Spannung